Buland ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean-Émile Buland (1857–1938), französischer Graveur und Maler
 Jean-Eugène Buland (1852–1926), französischer Maler 
 Ludvik Buland (1893–1945), norwegischer Gewerkschafter, von der deutschen Besatzung ermordet 
 Rainer Buland (* 1962), österreichischer Kulturhistoriker, Spieltheoretiker, Autor und Fotograf

Siehe auch:

 Buland Darwaza, Siegestor in der Stadt Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh, Indien